Nicholson kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Nicholson (Georgia)
Nicholson (Pennsylvania)